Onycholyda är ett släkte av steklar som beskrevs av Wayne N. Takeuchi 1938. Onycholyda ingår i familjen spinnarsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Spinnarsteklar
Onycholyda